Der Royal London Watches Grand Prix 2007 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2007/08. Es wurde vom 13. bis 21. Oktober 2007 im Exhibition and Conference Centre im schottischen Aberdeen (AECC) ausgetragen. Zum zweiten Mal nach 2006 wurde das Turnier in zwei Teilen ausgetragen: eine Gruppenphase, in der 16 Spieler übrig blieben, die dann ein Ausscheidungsturnier um den Sieg spielten. Im Jahr darauf kehrte man wieder zum reinen Ausscheidungsturnier zurück.

Titelverteidiger war der Australier Neil Robertson, der 2006 seinen ersten Ranglistentitel gewonnen hatte, aber diesmal nicht über die Gruppenphase hinauskam. Abgelöst wurde er von Marco Fu, der mit dem Grand Prix ebenfalls zum ersten Mal ein Ranglistenturnier gewann. Er besiegte im Endspiel Ronnie O’Sullivan mit 9:6.

Gruppenphase 
Die Top 32 der Snookerweltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. 16 Spieler hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt. Diese 48 Spieler wurden auf 8 Gruppen zu je 6 Spielern verteilt. In jeder Gruppe wurde im Modus Jeder gegen Jeden gespielt und die beiden besten Spieler kamen dann weiter ins Achtelfinale.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Endrunde 
In der Endrunde wurde dann im üblichen Ausscheidungsverfahren gespielt. In den 8 Achtelfinalpartien spielte jeweils ein Gruppensieger gegen einen Gruppenzweiten.

Finale

Quellen 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Billardturnier in Aberdeen